Jméno a příjmení Michal Polák má více nositelů:

 Michal Polák (fotograf) (* 1987) – český fotograf
 Michal Polák (hudebník) (1944–2021) – český hudebník, člen skupiny Synkopy 61
 Michal Polák (lední hokejista) – český lední hokejista
 Michal Polák (1963) – český stavební inženýr a vysokoškolský profesor ČVUT

podobné
 Michal Poliak (* 1979)